Dit is een lijst van planetoïden 37201-37300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37201) - || 2000 WS94|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37202) - || 2000 WK95|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37203) - || 2000 WS98|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37204) - || 2000 WE100|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37205) - || 2000 WD102|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (37206) - || 2000 WQ102|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (37207) - || 2000 WM103|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (37208) - || 2000 WK104|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (37209) - || 2000 WA108|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37210) - || 2000 WW113|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37211) - || 2000 WK119|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (37212) - || 2000 WO126|| 16 november 2000 || Spacewatch
|-
| (37213) - || 2000 WD127|| 17 november 2000 || Spacewatch
|-
| (37214) - || 2000 WG130|| 19 november 2000 || Spacewatch
|-
| (37215) - || 2000 WU131|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37216) - || 2000 WZ132|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (37217) - || 2000 WV135|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37218) - || 2000 WE137|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37219) - || 2000 WN137|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37220) - || 2000 WX138|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (37221) - || 2000 WA142|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37222) - || 2000 WB142|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37223) - || 2000 WD142|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37224) - || 2000 WH142|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37225) - || 2000 WN142|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37226) - || 2000 WQ142|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37227) - || 2000 WW142|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37228) - || 2000 WE146|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (37229) - || 2000 WJ146|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (37230) - || 2000 WA147|| 28 november 2000 || NEAT
|-
| (37231) - || 2000 WW148|| 29 november 2000 || NEAT
|-
| (37232) - || 2000 WS154|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (37233) - || 2000 WV154|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (37234) - || 2000 WY154|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (37235) - || 2000 WP155|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (37236) - || 2000 WX161|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37237) - || 2000 WZ161|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (37238) - || 2000 WY167|| 24 november 2000 || LONEOS
|-
| (37239) - || 2000 WB168|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (37240) - || 2000 WP171|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (37241) - || 2000 WS171|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (37242) - || 2000 WE172|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (37243) - || 2000 WM174|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (37244) - || 2000 WF175|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (37245) - || 2000 WL179|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (37246) - || 2000 WH180|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (37247) - || 2000 WM181|| 30 november 2000 || LONEOS
|-
| (37248) - || 2000 WB182|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (37249) - || 2000 WZ182|| 17 november 2000 || LINEAR
|-
| (37250) - || 2000 WX183|| 30 november 2000 || LONEOS
|-
| (37251) - || 2000 WX184|| 29 november 2000 || Spacewatch
|-
| (37252) - || 2000 WR186|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (37253) - || 2000 WN188|| 18 november 2000 || LONEOS
|-
| (37254) - || 2000 WO188|| 18 november 2000 || LONEOS
|-
| (37255) - || 2000 WX189|| 18 november 2000 || LONEOS
|-
| (37256) - || 2000 WX191|| 19 november 2000 || LONEOS
|-
| (37257) - || 2000 XM2 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (37258) - || 2000 XT3 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (37259) - || 2000 XF4 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (37260) - || 2000 XR4 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (37261) - || 2000 XC5 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (37262) - || 2000 XC9 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (37263) - || 2000 XP12|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37264) - || 2000 XS16|| 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (37265) - || 2000 XT17|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37266) - || 2000 XG18|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37267) - || 2000 XJ23|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37268) - || 2000 XB24|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37269) - || 2000 XO24|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37270) - || 2000 XP32|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37271) - || 2000 XR34|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37272) - || 2000 XR39|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (37273) - || 2000 XP40|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (37274) - || 2000 XO42|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (37275) - || 2000 XF43|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (37276) - || 2000 XL43|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (37277) - || 2000 YJ || 16 december 2000 || LINEAR
|-
| (37278) - || 2000 YE7 || 20 december 2000 || LINEAR
|-
| (37279) Hukvaldy || 2000 YK2|| 22 december 2000 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (37280) - || 2000 YT19|| 28 december 2000 || J. V. McClusky
|-
| (37281) - || 2000 YA61|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (37282) - || 2000 YJ67|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (37283) - || 2000 YA71|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (37284) - || 2000 YG76|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (37285) - || 2000 YJ78|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (37286) - || 2000 YL101|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (37287) - || 2000 YM101|| 28 december 2000 || LINEAR
|-
| (37288) - || 2000 YU121|| 22 december 2000 || NEAT
|-
| (37289) - || 2000 YK124|| 29 december 2000 || LONEOS
|-
| (37290) - || 2000 YX135|| 22 december 2000 || NEAT
|-
| (37291) - || 2001 AP26|| 5 januari 2001 || LINEAR
|-
| (37292) - || 2001 AN34|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (37293) - || 2001 AF43|| 4 januari 2001 || LONEOS
|-
| (37294) - || 2001 BT44|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (37295) - || 2001 BB46|| 21 januari 2001 || LINEAR
|-
| (37296) - || 2001 BX54|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (37297) - || 2001 BQ77|| 26 januari 2001 || NEAT
|-
| (37298) - || 2001 BU80|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (37299) - || 2001 CN21|| 1 februari 2001 || LONEOS
|-
| (37300) - || 2001 CW32|| 13 februari 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten